Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1950 rozegrano w dniach 26 czerwca – 7 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 John Bromwich /  Adrian Quist -  Geoff Brown /  Bill Sidwell 7–5, 3–6, 6–3, 3–6, 6–2

Gra podwójna kobiet 
 Louise Brough /  Margaret Osborne DuPont -  Shirley Fry /  Doris Hart 6–4, 5–7, 6–1

Gra mieszana 
 Louise Brough  /  Eric Sturgess -  Pat Canning /  Geoff Brown 11–9, 1–6, 6–4

Przypisy 

Wimbledon według lat
1950 w tenisie ziemnym
1950 w Wielkiej Brytanii